Glazbala:
 Nagara (bubanj), vrsta bubnja
 Goša nagara, vrsta bubnja
 Bejuk nagara, azerbajdžansko je narodno glazbalo koje spada pod udaraljke
 Džura nagara, azerbajdžansko je narodno glazbalo koje spada pod udaraljke
 Goltug nagara, azerbajdžansko je narodno glazbalo koje spada pod udaraljke

Ostalo:
 Nagara (drevni grad), drevni grad u Afganistanu
 Nagara (rijeka), rijeka u Japanu
 Nagara (rod), rod moljaca iz porodice Sovice, podporodice Stictopterinae